Мо́сли (Мо́зли, Мо́усли, Мо́узли — правописание в русском языке не стандартизовано; ) — английская фамилия.

Фамилия 
 Мосли, Бенита (род. 1961) — американская легкоатлетка.
 Моусли, Билл (род. 1951) — американский актёр кино и телевидения, гитарист.
 Мозли, Генри (1887—1915) — английский физик, автор закона Мозли.
  (1844—1891) — британский натуралист.
  (род. 1981) — американский бейсболист.
  (1893—1955) — американский педагог, президент  и Университета Невады в Рино.
 Мосли, Джонни (род. 1975) — американский фристайлист.
  (род. 1953) — английский барабанщик.
  (род. 1981) — американская актриса кино и телевидения, певица.
  (1946—1984) — американский автогонщик.
  (род. 1978) — американский актёр.
  (род. 1957) — американский телеведущий, журналист, продюсер.
 Мосли, Макс (1940—2021) — британский автогонщик и спортивный функционер, президент Международной федерации автомобильного спорта (1993—2009).
  (род. 1961) — американский актёр озвучивания, радиоведущий и стендап-комик.
  (1923—2017) — английский писатель.
 Мосли, Освальд (1896—1980) — британский политик, баронет, основатель Британского союза фашистов.
  (род. 1980) — американский рок-музыкант.
 Мосли, Синтия (1898—1933) — британский политик, первая супруга Освальда Мосли.
  (род. 1949) — американский генерал, начальник штаба Военно-воздушных сил США.
 Мосли, Тимоти Закери (род. 1972; более известен под псевдонимом Тимбалэнд) — американский рэпер, музыкальный продюсер, аранжировщик и автор песен.
 Моусли, Уильям (род. 1987) — английский актёр кино и телевидения.
  (1795—1863) — американский политик.
 Мозли, Уинстон (1935—2016) — американский сексуальный маньяк, убийца Китти Дженовезе и ещё нескольких жертв.
  (род. 1952) — американский писатель.
  (1959—2017) — американский певец, музыкант и сочинитель песен.
 Мосли, Шейн (род. 1971) — американский боксёр.

Топонимы 
  — пригород Бирмингема.
Составные топонимы
  — район Атланты.

Прочее 
 Мозли — лунный кратер.
 «Мосли» — британский мини-сериал 1998 года об Освальде Мосли.
 «Мозли» — регбийный клуб из Бирмингема.